Гурджи () — термин, называющий грузина.

 Гурджи (сила), или (волк) и стан (страна, земля) —> Гурджистан — персидское название Грузии
 Мухаммед-хан II Гурджи — правитель курдского феодального Ардаланского ханства (1701—1704)
 Мухаммед Риза-бек I Гурджи — правитель курдского феодального Ардаланского ханства (1746)
 Иетим Гурджи («сирота-грузин», наст. имя Арутюн Григорьевич Агаджанов; ; 1875—1940) — грузинский народный певец и поэт, ашуг.
 Гурджи, Майя Михайловна (1946—1992) — советский и украинский музыковед и педагог.

 Багинская, Виктория Ильинична (в девичестве Гурджи; 1926—2012) — советская и российская писательница, педагог.

См. также 
 Гурджиев

Примечания